Wittstock poate să însemne:

Localitatăți:
 Wittstock/Dosse, un oraș din districtul Ostprignitz-Ruppin, landul Brandenburg, Germania
 un sat din comuna Nordwestuckermark Uckermark, landul Brandenburg

Numele de familie a unori germani (sași) din Transilvania:
 Erwin Wittstock (1899 - 1962), scriitor născut la Sibiu
 Heinrich Wittstock (1826 - ), istoric, etnolog și preot evanghelic născut la Bistrița
 Joachim Wittstock (n. 1939), scriitor născut la Sibiu, fiul lui Erwin Wittstock
 Oskar Wittstock (1865 - 1931), scriitor și istoric al artelor născut la Bistrița
 Oskar Wittstock (istoric) (1893 - 1979), istoric
 Wolfgang Wittstock, deputat din partea FDGR în perioada 1992 - 1996 și 1997 - 2004